Jeney Lajos (1894–1981) grafikus
 Jeney Lajos (1933–2014) építész